Карсский округ — административная единица в составе Карсской области, существовавшая в 1878—1918 годах. Центр — город Карс.

История 

Карсский округ в составе Карсской области Российской империи был образован в 1878 году. В 1881 году границы округа были изменены. В 1918 году Карсский округ, как и вся Карсская область, отошёл к Турции.

Население 
По данным первой всеобщей переписи населения 1897 года в округе проживало 134 142 человек. В том числе, чел.:

 армяне — 46 715 (34,83 %),
 карапапахи — 22 002 (16,40 %), 
 славяне (в основном великорусы (русские), а также малорусы (украинцы), белорусы) — 20 376 (15,19 %), 
 греки — 14 805 (11,04 %),
 турки — 10 609 (7,91 %),
 курды (и езиды) — 9 165 (6,83 %),
 туркмены — 2 456 (1,83 %),
 поляки — 2 093 (1,56 %), 
татары (азербайджанцы)— 1 439 (1,07 %),
евреи — 755 (0,56 %), 
литовцы — 611 (0,46 %), 
айсоры (ассирийцы) — 585 (0,44 %), 
эстонцы — 424 (0,32 %), 
осетины —  401 (0,30 %), 
аварцы и даргинцы — 371 (0,28 %), 
персы —  317 (0,24 %), 
грузины —  308 (0,23 %) 
немцы —  294 (0,22 %), 
башкиры — 206 (0,15 %), 
 остальные народности — 210 (0,16 %) . В Карсе проживало 20 805 чел.
Согласно Кавказскому календарю на 1915 г., население к 1914 году составляло 176 288 чел., из них, чел.:

 армяне — 73 235 (41,54 %), 
 турки — 24 907 (14,13 %),
 русские — 15 862 (9,0 %), 
 курды — 10 888 (6,18 %),
 евреи — 61 (0,03 %), 
 езиды — 21 (0,01 %) 
 и др.

Административное деление 
Округ делился на участки, а те на сельские округа. В 1914 году в округе было 5 участков и 21 сельский округ:
 Агбабаинский участок (центр — село Амасия)
 Кизил-Дашский с.о.
 Тапакейский с.о.
 Зарушадский участок (центр — село Гренадерское)
 Гегярчинский с.о.
 Джадаринский с.о.
 Ново-Дубовский с.о.
 Ново-Петровский с.о.
 Романовский с.о.
 Карсский участок (центр — город Карс)
 Александровский с.о.
 Благодарненский с.о.
 Владикарсский с.о.
 Гарам-Вартанский с.о.
 Куридаринский с.о.
 Магараджикский с.о.
 Ново-Михайловский с.о.
 Прохладнинский с.о.
 Соганлугский участок (центр — село Сарыкамыш)
 Ел-Кечмазский с.о.
 Енгиджинский с.о.
 Ново-Селимский с.о.
 Шурагельский участок (центр — село Кизил-Чахчах)
 Байрахтарский с.о.
 Кизил-Чахчахский с.о.
 Одинцовский с.о.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г. т. 71 Эриванская губерния. Н. А. Тройницкий, С.-Петербург, 1904. Скан.

Округа Карсской области